

Топоніми 

 Акіта — місто в Японії, адміністративний центр префектури Акіта.
 Акіта — аеропорт у місті Акіта
 Акіта — префектура Японії, на півночі острова Хонсю.
 Кіта-Акіта (Акіта)
 Повіт Кіта-Акіта
 Повіт Мінамі-Акіта

Особи 
 Акіта Ютака — японський футболіст

Інше 
 Акітський університет
 Акітський собака — порода собак. Інша назва — Собака акітський.
 Акітські красуні — узагальнена назва для позначення вродливих жінок з Акіти.